3 miejscowości w Polsce:
 Waliszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko
 Waliszewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno
 Waliszewo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko
Opuszczone wsie i osady
 Waliszewo (gmina Kołbaskowo)

Zobacz też 
 Waliszew
 Chwaliszewo